Un délai est un temps accordé pour faire une chose, ou à l’expiration duquel on sera tenu de faire une certaine chose.

En droit 
Délai de  carence : délai avant l'acquisition d'un droit.
Délai de paiement est une période entre le moment ou le client est facturé et le moment ou il règle le fournisseur.  
Délai de préavis : période de temps entre la date d'une demande et la date d'effet de la demande. 
Voir : Préavis de grève, Licenciement, Contrat de bail.
Délai de prescription : délai avant la suppression d'un droit de recours.
Délai de prévenance : période de temps devant permettre la préparation d'un évènement à venir.
Délai de rétractation : délai de réflexion pendant lequel un contrat peut être annulé.
Délai de viduité : délai imposé par le droit aux personnes veuves ou divorcées avant de pouvoir contracter un nouveau mariage, c'est-à-dire de se remarier.

Droit français 
Délai de convocation à l'entretien préalable au licenciement en France.
Délai Scrivener : délai de rétractation pour les crédits en France.

Informatique 
Délai de commutation : temps nécessaire à un commutateur pour recevoir complètement un paquet et le retransmettre sur un système à commutation de paquets en mode différé.
Mémoire à ligne de délai (en anglais ) : type de mémoire informatique utilisé sur certains des premiers ordinateurs numériques, comme l'EDSAC et l'UNIVAC I.

Sciences et techniques spatiales 
Délai d'allumage : temps qui s'écoule entre l'apparition d'un signal délivré par la mise à feu et le moment où la pression devient supérieure à une valeur définie de manière conventionnelle. 
Délai d'inflammation : temps qui s'écoule entre l'apparition d'ergols dans la chambre de combustion et leur inflammation.

Titre d'oeuvres
 Le Délai,  film muet français de Jacques de Baroncelli (1918).

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
Latence : qualité d'une propriété dissimulée et amenée à apparaître ultérieurement.
Lag (informatique) : délai de transmission d'un paquet de données.

Sites internet 
Calcul des délais en droit français

Lexique juridique